

Patronyme 

 Ger Harings, coureur cycliste néerlandais.
 Huub Harings, coureur cycliste néerlandais. 
 Jan Harings, coureur cycliste néerlandais.
 Peter Harings, coureur cycliste néerlandais.

Patronyme néerlandais